Rossana – nome proprio femminile italiano
 Rossana – comune italiano in provincia di Cuneo
 Rossana – cantante italiana
 Rossana – anime del 1996 tratto dal manga Il giocattolo dei bambini
 Rossana – nome tedesco del Pokémon Jynx
Rossana – serie di libri per ragazzi
 Rossana – caramella ideata dalla Perugina e prodotta dalla Fida

Pagine correlate 

 Rossano
 Rosanna (disambigua)